Забелина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Забелина, Александра Ивановна (1937—2022) — советская фехтовальщица.
 Забелина, Алла Владимировна (род. 1965) — российская актриса, Народная артистка России.
 Забелина, Вера Ефимовна (Югова, Кузнецова; род. 1937) — советская легкоатлетка.
 Забелина, Ольга Михайловна (род. 1963) — советская пловчиха.